Rydzówka – osada w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie braniewskim, w gminie Braniewo
 Rydzówka – osada w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie elbląskim, w gminie Pasłęk
 Rydzówka – osada w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie węgorzewskim, w gminie Węgorzewo
 Rydzówka – jezioro na Pojezierzu Mazurskim

Zobacz też 
 Rydzówka Mała